August av Leuchtenberg (), född 9 december 1810 i Milano i Italien, död 28 mars 1835 i Lissabon i Portugal, var ett portugisiskt prinsgemål som drottning Maria II:s första make. Han var äldsta sonen till hertig Eugène av Beauharnais och vicedrottning Augusta av Bayern.

Biografi 

Han blev hertig av Leuchtenberg 1824. Han var 1831 en av kandidaterna som monark för den nygrundade monarkin Belgien. År 1834 valdes han ut av Maria II av Portugal till hennes gemål: de gifte sig i Lissabon 1835 och han fick titeln hertig av Santa Cruz. Han dog av difteri två månader senare.

Anfäder 

Portugisiska prinsar
Födda 1810
Män
Avlidna 1835
Prinsgemåler
Mottagare av Serafimerorden